4-й чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с апреля по май 1936 года в Ленинграде.

В финале 12 участниц. Впервые состав участниц чемпионата формировался по итогам отборочных соревнований. На заключительном этапе участвовали 50 шахматисток из 30 городов. Порядок проведения: 5 полуфиналов (занявшие 1—2-е места допускались в финал) и финал; персонально приглашены О. Рубцова и О. Семёнова-Тян-Шанская.

Основными претендентками на звание чемпионки были О. Семенова-Тян-Шанская и Л. Руденко. Выиграв партию у Руденко, Семенова-Тян-Шанская во 2-й раз завоевала звание чемпионки страны — 9½ очков. 2-е место заняла Руденко — 9 очков, 3-е — Рубцова — 7½.

Примечательные партии 
С. Зефирова — О. Семенова-Тян-Шанская
1.е4 е6 2.d4 d5 3.ed ed 4.Сd3 Кc6 5.с3 Сd6 6.Кf3 Сg4 7.0—0 Кgе7 8.Сg5 Фd7 9.Кbd2 f6 10.Се3 0—0—0 11.b4 Сf5 12.Се2 h5 13.а4 g5 14.а5 h4 15.b5 Кb8 16.b6 а6 17.bс Ф:с7 18.hЗ е4 19.hg С:g4 20.с4 Лdg8 21.cd К:d5 22.Ке4 Сh3 23.К:d6+ Ф:d6 24.Ке1 f5 25.Сf3 С:g2 26.К:g2 h3 27.Фс2+ Крd8 28.Ф:f5 hg 29.Сg5+ Ке7, 0 : 1.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1936 год в шахматах
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1936 году
1936 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1936 году
Апрель 1936 года
Май 1936 года